Swiatosław Nazarienko (, ur. 7 sierpnia 2004) – kazachski kombinator norweski i skoczek narciarski. Uczestnik zimowej uniwersjady (2023), zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020) oraz mistrzostw świata juniorów (2022 i 2023). Medalista mistrzostw kraju w kombinacji norweskiej.

Przebieg kariery 
Nazarienko początkowo uprawiał głównie kombinację norweską. W sierpniu 2019 w Oberhofie wystartował w zawodach FIS Youth Cup (Gundersen HS70/5 km i Gundersen HS70/6 km), dwukrotnie plasując się pod koniec stawki. W styczniu 2020 wystąpił w konkursie indywidualnym zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (Gundersen HS90/6 km), zajmując ostatnią, 27. lokatę. W dyscyplinie tej stawał na podium mistrzostw kraju – w październiku 2019 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym (Gundersen HS105/4×10 km) letniego czempionatu.

Od sezonu zimowego 2021/2022 zaczął występować w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS. W listopadzie 2021 w Falun zadebiutował w FIS Cupie, dwukrotnie zajmując 41. pozycję. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w rywalizacji indywidualnej był 41., a w drużynowej 10. Podczas imprezy tej uzupełnił również skład kazachskiego zespołu na konkurs drużynowy kombinatorów norweskich (w zmaganiach indywidualnych wystąpiło tylko 3 sportowców z tego kraju), w którym uplasował się na ostatnim, 12. miejscu.

27 sierpnia 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty FIS Cupu, za zajęcie 28. lokaty w Einsiedeln. W październiku 2022 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 28. oraz dwukrotnie 30. pozycji słabo obsadzonych zawodów letniej edycji w amerykańskim Lake Placid. W styczniu 2023 w tej samej miejscowości wystąpił na zimowej uniwersjadzie zajmując 20. miejsce w konkursie indywidualnym i 7. w drużynowym. W lutym 2023 w Whistler wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 43., a drużynowo 9..

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Nazarienki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Nazarienki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Nazarienki na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty S. Nazarienki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty S. Nazarienki na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Kazachscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 2004